Astrolite – Esplosivo a base di nitrato di ammonio e idrazina
 Astrolite – Minerale della famiglia delle miche